FMN, sigle composé des trois lettres F, M et N, peut faire référence à :
 flavine mononucléotide, un coenzyme ;
 firme multinationale, une entreprise multinationale ;
 Faculté de médecine de Nancy, en France ;
 

FMN est un code qui peut faire référence à :
 , l'aéroport de Farmington au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports